Джордж Дзундза (; род. 19 июля 1945 года) — американский актёр польско-украинского происхождения.

Ранняя жизнь и образование 
Джордж Дзундза родился в Розенхайме, Германии, в семье украинца и польки, остарбайтеров, принудительно работавших на фабрике. С родителями и братом первые несколько лет он провёл в лагерях для беженцев. До того как иммигрировать в США в 1956 году, его семья несколько лет жила в Амстердаме. Дзундза поступил в университет St. John’s University, где изучал театральное искусство и речь. Со временем получил гражданство США.

Карьера 
Дзундза играл капитана Даскала в фильме «Зверь». Его самыми известными работами являются рли в таких фильмах как «Охотник на оленей», «Белый охотник, чёрное сердце», «Основной инстинкт», «Багровый прилив» и «Опасные мысли». Он играл Макса Гриви в сериале «Закон и порядок» в течение первого сезона, после чего покинул шоу. У него есть свой собственный ситком Open All Night о владельце вечернего магазина, расположенного в Южной Калифорнии.

Его другие менее известные роли включают появление в сериале «Уолтоны» (1975), озвучивание суперзлодея Вентрилокиста в мультсериале «Бэтмен» и Перри Уайта в мультсериале «Супермен», и множество других маленьких ролей. Его выступления в Бродвейском театре включают пьесу «Ритц» Терренса Макнелли.

Он сыграл предводителя американских нацистов Фрэнка Коллина в телефильме 1981 года «Скоки». В 2005 году он сыграл Анубиса в 8 сезоне сериала «Звёздные врата: SG-1» в эпизоде «Нити», а в 2005—2007 годах — Харольда О’Мэлли в сериале «Анатомия страсти».

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)